Uskoplje (Konavle), een plaats in de Kroatische gemeente Konavle
 Uskoplje (Ravno), een plaats in de gemeente Ravno, Bosnië-Herzegovina